Baka bezeichnet:

 Baka (Japanisch), eine starke Beleidigung, wie Dummkopf, Idiot oder Narr
 Baka, Codebezeichnung der US Army für das japanische Militärflugzeug Yokosuka MXY-7
 Baka (Geist), einen haitianischen Dämon aus dem Volksglauben
 Baka (Galiläa), in der Antike ein Dorf in Galiläa (Josephus Bell. Iud. III,3,1)
 Baka (Slowakei), eine Ortschaft in der Slowakei
 Baka (Volk), Jäger- und Sammler-Volk in Afrika
 Baka (Sprache), eine afrikanische Sprache
 Baka (Zentralsudanische Sprache), zentralsudanische Sprache im Südsudan
 Baka (Prinz), ein altägyptischer Prinz, möglicherweise auch König, siehe hierfür unter Bicheris
 Baka-Pyramide, König Baka (Bicheris) zugeordnete Pyramide in Saujet el-Arjan, Ägypten
 Baka (kroatisch), bedeutet Großmutter

in der indischen Mythologie:
 Baka (Asura), ein Asura, von Krishna bezwungen
 Baka (Rakshasa), ein Dämon, von Bhimasena getötet
 ein Beiname von Kubera

Baka ist der Familienname folgender Personen:
 Józef Baka (1707–1780), polnischer Lyriker, Theologe und Missionar
 Michal Baka (* 1988), slowakischer Biathlet
 Mirosław Baka (* 1963), polnischer Schauspieler
 Władysław Baka (1936–2021), polnischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Baca
 Bacca
 Backa